Il singolare del torneo di tennis China Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Elena Dement'eva che ha battuto in finale Chanda Rubin 6-3, 7-6(6).

Teste di serie 

 Elena Dement'eva (campionessa)
 Chanda Rubin (finale)
 Ai Sugiyama (semifinali)
 Conchita Martínez (secondo turno)

 Jelena Dokić (secondo turno)
 Alicia Molik (quarti di finale)
 Émilie Loit (primo turno)
 Cara Black (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2003